Nogometni klub "Mladost" (NK "Mladost"; "Mladost" Sigetec; "Mladost") je nogometni klub iz Sigeca, općina Peteranec,  Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. "Mladosta" se natječe u "1. ŽNL Koprivničko-križevačkoj", ligi petog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.  
Klupska boja je plava.

O klubu  
NK "Mladost" je osnovana 1949. godine. Nakon što klub nije djelovao neko vrijeme, rad "Mladosti" je obnovljen 1970. godine. Za vrijeme socijalističke Jugoslavije (do 1991. godine) "Mladost" se natjecala pretežno u ligama koje je organizirao nogometni savez iz Koprivnice, a u samostalnoj Hrvatskoj u županijskim ligama Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije. Klupsko igralište i prostorije se nalaze na predjelu "Dušinec". Klub organizira i malonogometne turnire "Memorijalni turnir Sjećanje na Ivana Generalića" i "Turnir ulica u Sigecu".  
Klub je također redoviti sudionik lokalnih turnira.

Uspjesi

nakon 1991.  
 2. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2018./19. 

 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2011./12. (Koprivnica) 
 drugoplasirani: 2000./01., 2007./08.

do 1991. 
 Međuopćinska liga Koprivnica-Križevci 
 drugoplasirani: 1981./82. 

 1. općinska liga Koprivnica 
 prvak: 1985./86.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Poznati treneri

Povezani članci  
 Sigetec 
 NK Mladost Sigetec Ludbreški

Vanjske poveznice 
 sofascore.com, NK Mladost Sigetec 
  tipsscore.com, NK Mladost Sigetec 
  transfermarkt.com, NK Mladost Sigetec 
 sportilus.com, NOGOMETNI KLUB MLADOST SIGETEC 
 epodravina.hr, nk mladost sigetec 
 klikaj.hr, nk mladost sigetec

Izvori 
 
 peteranec.hr, NK “Mladost” Sigetec, pristupljeno 9. travnja 2021.  
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Koprivničko-križevačka županija, nogometni savez 
 ns-kckz.hr, Klubovi, pristupljeno 9. travnja 2021.  
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 95-97 
 poslovna.hr, NOGOMETNI KLUB MLADOST SIGETEC 
 bisnode.hr, NOGOMETNI KLUB "MLADOST" SIGETEC 
 fininfo.hr, NK Mladost Sigetec 
  

Nogometni klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji